Nazwisko Kalischer nosili:
 Clemens Kalischer (ur. 1921), niemiecki fotografik
 Bess Brenck-Kalischer (1878–1933), pisarka
 Edith Landmann-Kalischer (1877–1951), niemiecka filozof
 Erwin Kalischer [Kalser] (1883–1958), niemiecki aktor
 Georg Kalischer (1873–1938), chemik
 Hans Erich Kalischer (1903–1966), niemiecki ekonomista i fotograf
 Otto Kalischer (1869–1942), niemiecki lekarz neurolog
 Peter Kalischer (1915–1991), amerykański dziennikarz
 Salomon Kalischer (1845–1924), niemiecki kompozytor i fizyk
 Siegfried Kalischer (1862–1954), niemiecki lekarz neurolog
 Siegmund Kalischer (1880–1911), niemiecki pisarz
 Zvi Hirsch Kalischer (1795–1874), rabin, syjonista

Zobacz też 
 Kaliszer Leben
 Kaliszer Woch